Эрменри́к () — король Кента (около 512/около 540—560/591) из Кентской династии.

Биография 
Об Эрменрике известно очень немного. В англосаксонских исторических источниках он упоминается только как представитель правящего дома Кента. По свидетельству Беды Достопочтенного, Эрменрик был сыном Окты. Эта же версия содержится и в «Англосаксонской хронике». Однако Ненний называл Эрменрика сыном Эска. Историки отмечают, что имя Эрменрик, вероятно, имело франкское происхождение.

Точная дата вступления Эрменрика на престол неизвестна. Называются даты «около 512 года», если считается, что он наследовал Эску, или «около 522 года» и «около 540 года», если его предшественником называют Окту. Дата смерти Эрменрика так же неизвестна. Беда Достопочтенный называл датой начало правления короля Этельберта I, сына и наследника Эрменрика, 560 год. Это же событие в «Англосаксонской хронике» датируется 565 годом, но в ней приводятся ошибочные сведения о продолжительности правления Этельберта. Однако современник событий, Григорий Турский, рассказывая о браке принцессы Берты с Этельбертом, заключённом, вероятно, в 589 году, в «Истории франков» сообщал, что престол Кента в то время ещё занимал отец её мужа. На основании этого историки относят смерть Эрменрика к более позднему, чем 560-е годы, времени. Возможно, что он скончался в 591 году.

Эрменрик, кроме сына Этельберта I, имел ещё дочь Рикулу, супругу короля Эссекса Следды.

Примечания

Литература 
 Michael Lapidge, John Blair, Simon Keynes, Donald Scragg (Hrsg.): The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u.a. 2001, ISBN 978-0-631-22492-1.
 Nicholas Brooks: Anglo-Saxon Myths: State and Church, 400—1066, Hambledon & London, 1998, ISBN 978-1-85285-154-5.
 Nicholas J. Higham: The convert kings: power and religious affiliation in early Anglo-Saxon England, Manchester University Press, 1997, ISBN 978-0-7190-4828-9.
 Беда Достопочтенный: Церковная история народа англов, Online im Medieval Sourcebook (englisch)
 Англосаксонская хроника, Online im Project Gutenberg (englisch)
 Ненний: История бриттов, Online im Medieval Sourcebook (englisch)
 Yorke, Barbara (2004). «Kent, kings of (act. c.450—c.590)». Oxford Dictionary of National Biography. Oxford: Oxford University Press

Ссылки 
 Эрменрик
 England, Anglo-Saxon & Danish kings
 Eormenric 1

Кентская династия
Короли Кента VI века